Miejscowości w USA:
 Bennett – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Adams
 Bennett – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Bennett – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Chatham
 Bennett – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

Gminy w USA:
 Bennett (ang. Bennett Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Bennett (ang. Bennett Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Bennett (ang. Bennett Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Bennett (ang. Bennett Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Douglas

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bennett (ang. Bennett County) – w stanie Dakota Południowa